Sajzau ist der Familienname folgender Personen:

 Wadsim Sajzau (* 1964), belarussischer Offizier, Chef des KGB von Belarus
 Wiktar Sajzau (* 1992), belarussischer Handballspieler